Presseux (Libramont-Chevigny), een plaats in Saint-Pierre, een deelgemeente van de Belgische gemeente Libramont-Chevigny
 Presseux (Sprimont), een plaats in de Belgische gemeente Sprimont